Cyclopecten är ett släkte av musslor. Cyclopecten ingår i familjen Propeamussidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Cyclopecten